The Trufflers – film del 1917 diretto da Fred E. Wright
 Truffles – personaggio della serie animata Chowder - Scuola di cucina
 Truffles – personaggio della serie animata Happy Tree Friends